La saison 1995-1996 est la troisième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Séries éliminatoires

Quarts de finale 
 HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (5:2,5:1,2:4,5:1)
 Dukla Trenčín - Spartak Dubnica nad Váhom 3:0 (2:1,8:1,5:4)
 Martimex ZŤS Martin - HC Nitra 3:1 (4:1,3:0,1:3,4:1)
 ŠKP PS Poprad - Slovan Bratislava 1:3 (3:4 a.p.,3:4,6:5 a.p.,1:5)

Demi-finale 
 HC Košice - Slovan Bratislava 4:1 (3:0,3:2 a.p.,4:6,8:2,5:4)
 Dukla Trenčín - Martimex ZŤS Martin 4:1 (2:1 a.p.,3:2,2:0,3:4 a.p.,5:3)

Matchs de classements (place 5 à 8) 
 ŠKP PS Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 2:0 (7:3,7:4)
 HC Nitra - Spartak Dubnica nad Váhom 2:0 (3:2 a.p.,6:2)

Match pour la septième place 
 Spartak Dubnica nad Váhom - HK 32 Liptovský Mikuláš 0:2 (2:4,5:8)

Match pour la cinquième place 
 ŠKP PS Poprad - HC Nitra 2:0 (8:5,4:2)

Match pour la troisième place 
 Martimex ZŤS Martin - Slovan Bratislava 1:3 (5:6 a.p.,5:3,2:5,0:2)

Finale 
 HC Košice - Dukla Trenčín 4:1 (3:2 a.p.,4:1,5:4 a.p.,3:6,7:1)

Poule de promotion-relégation

Effectif champion 1995-1996 : HC Košice 

 Gardiens de buts : Jaromír Dragan, Ján Rímsky, Jozef Škrak
 Défenseurs : Ján Varholík, Matej Bukna, Stanislav Jasečko, Tibor Turan, Juraj Kledrowetz, Daniel Sedlák, Slavomír Vorobeľ, Michal Segľa, Martin Lenďák, Pavol Valko
 Attaquants : Vlastimil Plavucha, Slavomír Ilavský, Ľubomír Rybovič, René Pucher, Peter Zůbek, Pavol Zůbek, Ľubomír Vaic, Jiří Bicek, Richard Šechný, Peter Veselovský, Martin Mižík, Miroslav Pažák, Radovan Hančár, Róbert Pohanka
 Entraîneurs : Ján Faith, Vladimír Šandrik

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1995
Hockey sur glace en 1996
1995 en Slovaquie
Sport en Slovaquie en 1996